Polybutylenadipat-terephthalat (PBAT) ist ein biologisch abbaubares und kompostierbares Copolymer aus der Gruppe der Polyester.

Herstellung 
Die Herstellung erfolgt in einer Copolymerisation aus Dimethylterephthalat oder Terephthalsäure und Adipinsäure mit 1,4-Butandiol. Die Edukte werden derzeit hauptsächlich auf Basis fossiler Rohstoffe hergestellt. Allerdings gibt es seit 2009 auch ein teilweise biobasiertes Produkt auf dem Markt (Ecoflex FS).

Eigenschaften und Anwendungen 
PBAT kann als Ersatz für Polyethylen (PE) verwendet werden und ähnelt besonders LD-PE in seinen Eigenschaften. Hauptsächlich werden daraus Folien für Verpackungen und die Landwirtschaft (z. B. Mulchfolie) hergestellt.

PBAT kann rein und als Compound mit Polymilchsäure (PLA), Polyhydroxyalkanoaten (PHA), Stärke, Lignin und Cellulose eingesetzt werden.

Hergestellt wird PBAT von der BASF (ECOFLEX, ECOVIO) und von JinHui Zhaolong (ECOWORLD, ECOWILL).

Einzelnachweise 

Polyester
Terephthalsäureester
Adipinsäureester